Богачовка — название населённых пунктов на Украине:

 Богачовка — село в Кривоозёрском районе Николаевской области.
 Богачовка — село в Звенигородском районе Черкасской области.

См. также 
Малая Богачовка
Багачовка